Příjmení Macui () má více nositelů:

 Daisuke Macui (* 1981), japonský fotbalista
 Kijotaka Macui (* 1961), japonský fotbalista

Externí odkazy 
 

Japonská příjmení